Gbaguidi peut désigner :
 Daniel Gbaguidi, footballeur béninois
 Pélagie Gbaguidi, artiste peintre d'origine béninoise
 Hermas Gbaguidi, dramaturge d'origine béninoise